L'expression « murène d'eau douce » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'anguilliformes :
 la Murène d'eau douce () ;
 le Murène d'eau douce ().

Articles connexes 

 
 Anguille
 
 Poisson d'eau douce

Références 

Anguilliforme (nom vernaculaire)
Muraenidae
Nom de poisson ambigu